Алекса́ндр Альфо́нс (; ) — французский и гваделупский футболист, игравший на позиции нападающего, и тренер, работавший ассистентом главного тренера в швейцарском клубе «Серветт».

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру во Франции в 2002 году, подписав контракт с «Греноблем». Не сумев закрепиться в клубе Лиги 2, он уехал в Швейцарию, где поначалу выступал за «Этуаль» (Каруж) в Первой лиге Промоушен и за «Ла-Шо-де-Фон» в Челлендж-лиге.

1 октября 2005 года Альфонс подписал контракт с «Цюрихом». В составе этого клуба он провёл семь сезонов, трижды выиграл чемпионат Швейцарии и сыграл в 13 матчах Лиги чемпионов. В январе 2012 года Альфонс присоединился к французскому «Бресту». В 2016 году он перешёл в швейцарский «Серветт», где играл до конца карьеры в 2019 году.

Карьера в сборной 
В 2009 году Альфонс, родившийся и выросший во Франции, принял решение выступать за сборную Гваделупы. В её составе он сыграл в трёх матчах на Золотом кубке КОНКАКАФ в 2009 году: против сборных Панамы (2:1) и Никарагуа (2:0) в группе, а также в четвертьфинале против сборной Коста-Рики (1:5), в ворота которой Альфонс забил единственный мяч. 

23 марта 2016 года Альфонс провёл четвёртый и последний матч за сборную Гваделупы против сборной Суринама в рамках отборочного турнира на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017.

Достижения 

«Цюрих»
 Чемпион Швейцарии: 2005/06, 2006/07, 2008/09

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Гваделупы
Игроки сборной Гваделупы по футболу
Игроки ФК «Этуаль» Каруж
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Серветт»